Messier 10 (M10), een object aan de sterrenhemel
 M10, een maat metrisch schroefdraad
 Magic 2010, de elfde basisset van Magic: The Gathering
 M10 (politieke partij), een Roemeense politieke partij
 Militaire wapens:
 M10 (tankjager), een Amerikaanse tankjager uit de Tweede Wereldoorlog
 152 mm M1938 (M-10), een stuk artillerie tijdens de Tweede Wereldoorlog van de Sovjet-Unie
 Een verkeersweg:
 M10 (Denemarken), zie Køge Bugt Motorvejen
 M10 (Groot-Brittannië)
 M10 (Hongarije)
 M10 (Mashreq)
 M10 (Oekraïne)
 M-10 (Rusland)
 M10 (Wit-Rusland)
 Een voormalige verkeersweg:
 M10 (Joegoslavië)